Кубок Нидерландов по футболу сезона 2018/2019 (также известный под спонсорским названием TOTO KNVB Cup) — 101-й розыгрыш Кубка Нидерландов по футболу, проводившийся среди клубов Высшего, Первого, Второго и Третьего дивизионов, а также любительских команд.

Розыгрыш кубка стартовал 18 августа 2018 года, а завершился 5 мая 2019 года на роттердамском стадионе «Де Кёйп». Титул защищал «Фейеноорд», проигравший «Аяксу» в полуфинале. В финальном матче «Аякс» одержал победу над «Виллем II» со счётом 4:0.

27 июля 2019 года «Аякс», в качестве победителя Кубка, встретится с ПСВ, занявшим второе место в Чемпионате, в матче за Суперкубок Нидерландов.

Предварительные раунды 
Жеребьёвку предварительных раундов, транслировавшуюся 7 июля 2018 года в прямом эфире на веб-сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), провёл Риджесиано Хапс.

Первый предварительный раунд 
58 любительских команд прошли квалификацию на этот этап, 26 из них получили прямую путёвку во Второй предварительный раунд, оставшиеся 32 команды вели борьбу за место во Втором предварительном раунде. Участники являются полуфиналистами районных кубковых турниров и командами из Третьего дивизиона. Матчи были сыграны 18 и 19 августа 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Второй предварительный раунд 
Во втором предварительном раунде приняли участие 54 любительских команды: 16 победителей Первого предварительного раунда, 26 команд, которые получили прямую путёвку во Второй предварительный раунд из Первого, и 12 команд из Второго дивизиона. Матчи были сыграны 18, 21, 22 и 25 августа 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Основной турнир

Первый раунд (1/32 финала) 
В Первом раунде основного турнира приняли участие 64 команды: 27 победителей Второго предварительного раунда, 34 профессиональных команды и чемпионы трёх последних сезонов Второго дивизиона. Матчи были сыграны 25, 26 и 27 сентября 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Второй раунд (1/16 финала) 
Жеребьёвка второго раунда была проведена 29 сентября 2018 года. Матчи были сыграны 30, 31 октября и 1 ноября 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 3 ноября 2018 года. Матчи были сыграны 18, 19 и 20 декабря 2018 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

1/4 финала 
Жеребьёвка четвертьфинала состоялась 22 декабря 2018 года. Матчи были сыграны 22, 23 и 24 января 2019 года. С этого раунда используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Полуфиналы 
Матчи были сыграны 27 и 28 февраля 2019 года.

Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Финал 
Цифры в скобках указывают на уровень лиги, в которой играет команда.

Примечания 

2018
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Спорт в Нидерландах в 2019 году